W Polsce
 Kaleń – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Markuszów 
 Kaleń – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wolbórz 
 Kaleń – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz 
 Kaleń – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Rawa Mazowiecka 
 Kaleń – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Sadkowice 
 Kaleń – część wsi Kobyłczyna w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Laskowa 
 Kaleń – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny 
 Kaleń – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Żabia Wola 
 Kaleń – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Wieniawa
 Kaleń – część wsi Wizna w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Wizna
 Kaleń – osada leśna w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa. 
 Kaleń – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Świerzno

 Kaleń – gromada

Zobacz też 
 Kaleń Drugi, Kaleń Duża, Kaleń Mała, Kaleń Pierwszy, Kaleń-Towarzystwo